Альба-Фученс — итальянский археологический памятник, основанный как колония в Древнем Риме. Был хорошо укреплённым и располагался достаточно высоко (примерно в 1000 м над уровнем моря), у подножия горы , примерно в 7 км к северу от Авеццано.

Этимология 
Слово «alba» происходит от праиндоевропейского топонима «Албания», которое обозначает не только «холм» (altura), но и «белый» (bianco). Согласно , название происходит от «поля, разбросанного и заполненного вокруг белыми камнями». В настоящее время на основе исторических источников распространена другая версия о происхождении по
городу Альба-Лонга, древнего латинского центра.

Архитектура 
После Второй мировой войны в первый раз были проведены систематические раскопки, чтобы углубить свои знания по истории и культуре древнего города. В 1949 году они были проведены рабочей группой во главе с представителем Лёвенского университета , а затем и Бельгийским центром археологических исследований в Италии под руководством Йозефа Мертенса.

Этот город, расположенный на высоте 949—990 м над уровнем моря, был ограничен стеной длиной около 2,9 км, которая сохранилась в значительной степени и по сей день.

Холм на западной окраине когда-то занимал храм тосканского ордена, в который была встроена церковь Святого Петра. Её сохранившееся здание содержит древние колонны и некоторые образцы мозаики в стиле косматеско

Галерея

Примечания

Ссылки 

 http://www.albafucens.info/
 

Археологические объекты в Абруцци
Римские колонии
Города Древнего Рима